Люксембург на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, был представлен 16 спортсменами в 10 видах спорта..

Состав команды 

 Велоспорт-маунтинбайк
 Кристиан Хельмиг

 Триатлон
 Боб Халлер

Результаты

Велоспорт

Маунтинбайк 
Соревнования по маунтинбайку проводилились в построенном специально для игр велопарке. Дистанция у мужчин составляла 36,7 км, а у женщин 27,9 км.
 Мужчины

Карате 

Соревнования по карате проходили в Бакинском кристальном зале. В каждой весовой категории принимали участие по 8 спортсменов, разделённых на 2 группы. Из каждой группы в полуфинал выходили по 2 спортсмена, которые по системе плей-офф разыгрывали медали Европейских игр.

Женщины

Триатлон 

Соревнования по триатлону состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (9,945 км).

Мужчины

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Люксембург на Европейских играх 
Спорт в Люксембурге в 2015 году